Крістіна Младенович і Галина Воскобоєва були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Лара Арруабаррена і Марія Тереса Торро Флор виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Луціє Градецька з рахунком 7–6(7–2), 5–7, [13–11].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Abierto Mexicano Telcel 2015